Elisabet av Holstein är namnet på flera holsteinska prinsessor:

 Elisabet av Holstein (hertiginna av Sachsen-Lauenburg), född omkring 1300, död före 1340, dotter till greve Henrik I av Holstein och Hedvig av Bronkhorst
 Elisabet av Holstein (död 1402), dotter till Gerhard III av Holstein och Sofia av Mecklenburg-Werle
 Elisabeth av Holstein (död 1416), dotter till greve Nikolaus av Holstein (död 1397) och Elisabeth av Braunschweig-Lüneburg (död 1384)